2010 Torun FIM Speedway Grand Prix – piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2010. Zawody odbyły się 19 czerwca 2010 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Adriana Miedzińskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Artur Mroczka i Maciej Janowski.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 18 czerwca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Holta, Miedziński, Lindgren, Bjerre
 Gollob, Hancock, Andersen, Pedersen (w)
 Hampel, Harris, Holder, Protasiewicz
 Crump, Woffinden, Zetterstroem, Jonsson
 Gollob, Crump, Miedziński, Protasiewicz
 Holta, Andersen, Harris, Zetterstroem
 Bjerre, Holder, Pedersen, Woffinden
 Hampel, Lindgren, Hancock, Jonsson
 Holder, Andersen, Jonsson, Miedziński
 Gollob, Holta, Hampel, Woffinden
 Zetterstroem, Hancock, Bjerre, Protasiewicz
 Crump, Pedersen, Lindgren, Harris
 Hampel, Pedersen, Zetterstroem, Miedziński (w)
 Holta, Crump, Hancock, Holder (w)
 Gollob, Jonsson, Harris, Bjerre
 Woffinden, Protasiewicz, Andersen, Lindgren
 Miedziński, Woffinden, Harris, Hancock
 Protasiewicz, Pedersen, Holta, Jonsson
 Crump, Andersen, Hampel, Bjerre
 Gollob, Lindgren, Zetterstroem, Mroczka (w)
 Półfinały:
 Gollob, Hampel, Pedersen, Woffinden
 Holta, Crump, Andersen, Miedziński
 Finał:
 Gollob, Holta, Hampel, Crump

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2010, I
2010 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu